Susak eller Sušak kan syfta på:

Geografi

Kroatien
Centar-Sušak – ett lokalnämndsområde i Rijeka i Kroatien
Otok Susak – en ö i Kroatien
Sušak, Rijeka – en stadsdel i Rijeka i Kroatien

Slovenien
Sušak, Ilirska Bistrica – ett samhälle i Ilirska Bistricas kommun